Faraba, une commune du Cercle de Kati dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Faraba, une commune du Cercle de Kéniéba dans la région de Kayes au Mali.
 Faraba, une commune du département de Mankono en Côte d'Ivoire.

Homonymie de toponyme